Copper Wimmin est un groupe de musique a cappella, composé de trois femmes.

On peut notamment entendre l'une de leurs chansons, Bleeding Rivers, dans la saison 3 de The L Word.

Références

Trio musical américain
Groupe musical féminin